The Melodic Blue — дебютный студийный альбом американского рэпера и музыкального продюсера Baby Keem. Он был выпущен 10 сентября 2021 года на лейблах Columbia Records и PGLang. Альбом содержит гостевые участия от Кендрика Ламара, Трэвиса Скотта и Don Toliver.

Выпуск и продвижение 
19 октября 2020 года Baby Keem впервые анонсировал название альбома. Изначально он должен был быть выпущен к выпуску в июне 2021 года. 31 августа 2021 года Keem заявил, что закончил работу над альбомом. Два дня спустя он подтвердил, что он будет выпущен в том же месяце. 6 сентября 2021 года Keem подтвердил дату выпуска и показал обложку. Двумя днями позже он раскрыл трек-лист.

Список композиций 

Примечания
 Все песни стилизованы под строчные буквы.
 «Trademark USA» содержит неуказанный вокал от Розалии.
 «Pink Panties» содержит неуказанный вокал от Che Ecru.
 «Scapegoats» содержит неуказанный вокал Serpentwithfeet.
 «Vent» содержит неуказанный вокал от Кендрика Ламара.
 «16» содержит неуказанный вокал от Джеймса Блейка.

Участники записи 
 Дерек Андерсон — запись (9), миксинг (12)
 Мэтт Шаеффер — запись (10, 11, 15)
 Джонни Косиш — инженеринг (1-6, 9, 10, 11, 15, 16), запись (1, 3-5, 7-14, 16)
 Jake the Snake — ассистент инженеринга (1, 3-5, 7-14, 16)
 Скотт Мур — ассистент инженеринга (3, 4, 10, 11)
 Куртис Бай — ассистент (5, 7, 8, 12-14)
 Рей Донгхвам Ким — ассистент инженеринга (6, 15)
 Джейкоб Брайн — ассистент инженеринга (7, 8, 12-14)
 MixedByAli — миксинг (5, 7, 8, 12-14)
 Джеймс Хант — миксинг (1-4, 6, 9-11, 15, 16), запись (1-4, 6, 9-11, 15)
 Николас Де Порце — мастеринг (все треки)

Чарты

Примечания 

Дебютные альбомы 2021 года
Альбомы Baby Keem